Пуйи-ан-Осуа () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Бон. Население кантона на 2006 год составляло 5315 человек.

Код INSEE кантона — 2126. Всего в кантон Пуйи-ан-Осуа входят 25 коммун, из них главной коммуной является Пуйи-ан-Осуа.

Коммуны кантона 

 Арконсе — население 174 чел.
 Бельно-су-Пуйи — население 210 чел.
 Бёре-Боге — население 128 чел.
 Блансе — население 74 чел.
 Буэ (Кот-д’Ор) — население 42 чел.
 Шайи-сюр-Армансон — население 270 чел.
 Шатонёф — население 87 чел.
 Шательно — население 150 чел.
 Шазийи — население 127 чел.
 Сиври-ан-Монтань — население 92 чел.
 Коммарен — население 128 чел.
 Креансе — население 482 чел.
 Эгийи — население 61 чел.
 Эссе (Кот-д’Ор) — население 179 чел.
 Маконж — население 127 чел.
 Марсийи-Оньи — население 198 чел.
 Мартруа — население 58 чел.
 Мейи-сюр-Рувр — население 179 чел.
 Мон-Сен-Жан (Кот-д’Ор) — население 256 чел.
 Пуйи-ан-Осуа — население 1447 чел.
 Рувр-су-Мейи — население 102 чел.
 Сент-Сабин — население 186 чел.
 Семаре — население 111 чел.
 Туази-ле-Дезер — население 186 чел.
 Ванденес-ан-Осуа — население 261 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор